Пе́дру Алеша́ндре Са́нтуш Барбо́за (; 6 августа 1970, Гондомар, Португалия), более известный как Пе́дру Барбо́за — португальский футболист, полузащитник.

Известен по выступлениям за «Спортинг» (Лиссабон). В первом португальском дивизионе сыграл 367 игр и забил 60 голов. Участник чемпионата мира и чемпионата Европы в составе сборной Португалии.

Клубная карьера 
Барбоза после окончания академии «Порту», стал выступать за клуб второго дивизиона Португалии «Фреамунде». За два года выступлений футболист сыграл 54 матча и забил 12 голов.

В возрасте 21 года Перду Барбоза перешёл в «Виторию» (Гимарайнш). 1 сентября 1991 года, в 3-м туре чемпионата, Барбоза дебютировал в первом дивизионе Португалии в матче против «Бенфики». В этом же сезоне Педру забил свой первый гол в чемпионате Португалии. Это произошло в домашнем матче 15 тура против «Пасуш де Феррейра» завершившимся со счётом 1:1. В первом сезоне Барбоза сыграл 17 игр и забил 2 гола. Всего за 4 года выступлений за «конкистадоров» Барбоза сыграл 108 игр в чемпионате Португалии и забил 20 голов.

В 1995 году Педру Барбоза перешёл в лиссабонский «Спортинг». В 2000 и 2002 годах в составе «львов» стал чемпионом Португалии, принимая непосредственное участие в завоевании титулов. В 2000 году провёл 31 матч в чемпионате и забил 2 гола, в 2002 — сыграл 27 матчей и забил 3 гола. В 2005 году участвовал в финале кубка УЕФА, где «Спортинг» на домашнем стадионе проиграл московскому ЦСКА.

После завершения карьеры игрока Педру Барбоза стал техническим директором «Спортинга». В ноябре 2009 года после отставки главного тренера Паулу Бенту он также покинул команду.

Международная карьера 
Педру Барбоза впервые стал вызываться в сборную Португалии в 1992 году. В течение 10 лет он сыграл за сборную 22 игры и забил 5 голов. В 1996 году участвовал в чемпионате Европы, где сыграл 30 минут в матче группового раунда против сборной Хорватии. В 2002 году был в составе сборной на чемпионате мира, но не сыграл ни одной игры.

Достижения 
 Чемпион Португалии (2): 1999/2000, 2001/2002
 Кубок Португалии (1): 2001/2002.
 Обладатель суперкубок Португалии (3): 1995, 2000, 2002.
 Финалист Кубка УЕФА (1): 2005.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Голы за сборную 

Итого: 5 голов; 4 победы, 1 ничья, 0 поражений.
Источник: rsssf.com

Примечания

Ссылки 
 Статистика и профиль на zerozerofootball.com
 Статистика на foradejogo.net  
 

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Фреамунде»
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу